Music for Hooligans è un album studio del gruppo skinhead gallese The Oppressed.

Tracce

Collegamenti esterni